Tschertkow (russisch ) ist Name von:

 Alexander Dmitrijewitsch Tschertkow (1789–1858), russischer Archäologe und Historiker
 Michail Iwanowitsch Tschertkow (1829–1905), Kavalleriegeneral und von 1900 bis 1905 General-Gouverneur von Warschau
 Wladimir Grigorjewitsch Tschertkow (1854–1936), russischer Verleger und Tolstoianer
 Leonid Natanowitsch Tschertkow (1933–2000), russischer Literaturwissenschaftler, Dissident und Schriftsteller

Außerdem:
 Transkription der russischen Schreibweise von Tschortkiw, einer Stadt in der westlichen Ukraine

Siehe auch
 Matt Chertkoff (* ≈1985), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Tschertkow-Bibliothek